België:
Steinbach (Luik), een kern in de gemeente Weismes in de provincie Luik
Steinbach (Luxemburg), een kern in de gemeente Gouvy in de provincie Luxemburg

Canada:
Steinbach (Canada), een stad in de provincie Manitoba

Duitsland:
 Steinbach (Bad Laasphe)
Steinbach (Eichsfeld), een gemeente in de deelstaat Thüringen
 Steinbach (Fernwald)
 Steinbach (Fulda)
Steinbach (Hunsrück), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Steinbach (Petersaurach)
Steinbach (Taunus), een stad in de deelstaat Hessen
Steinbach (Wartburgkreis), een gemeente in de deelstaat Thüringen
Steinbach am Donnersberg, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Steinbach am Glan, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Steinbach am Wald, een plaats in de deelstaat Beieren
Steinbach-Hallenberg, een stad in de deelstaat Thüringen

Frankrijk:
Steinbach (Frankrijk), een gemeente in het departement Haut-Rhin

Oostenrijk:
Steinbach am Attersee, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Steinbach am Ziehberg, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Steinbach an der Steyr, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Steinbach im Burgenland, een plaats in de deelstaat Burgenland

Personen met de achternaam Steinbach
Andries Pieters, alias Steinbach, een Nederlandse oorlogsmisdadiger
Erika Steinbach, een Duitse politica
Erwin von Steinbach, een Duitse architect
Haim Steinbach, een Amerikaanse beeldend kunstenaar
Klaus Steinbach, een Duitse zwemmer en lid van het Duits Olympisch Comité
Settela Steinbach, een Nederlandse zigeunerin die vergast werd in Auschwitz
Wolfgang Steinbach, een Duitse voetballer en voetbalcoach